Daley může být:

křestní jméno
 Daley Blind (* 1990) – nizozemský fotbalista 
 Daley Sinkgraven (* 1995) – nizozemský fotbalista
 Daley Thompson (* 1958) – britský desetibojař

příjmení
 Eleanor Daleyová (* 1955) – kanadská hudební skladatelka
 John Francis Daley (* 1985) – americký herec
 Omar Daley (* 1981) – jamajský fotbalista
 Richard J. Daley (1902–1976) – americký politik
 Richard M. Daley (* 1942) – americký politik, syn Richarda J. Daleyho
 Tom Daley (* 1994) – britský skokan do vody
 Tony Daley (* 1967) – anglický fotbalista
 Trevor Daley (* 1983) – kanadský lední hokejista